Сербуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Люри-сюр-Арнон. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18044.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 195 км к югу от Парижа, в 90 км южнее Орлеана, в 24 км к западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 435 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 273 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 198 были экономически активными, 75 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 198 активных работали 180 человек (99 мужчин и 81 женщина), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 75 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер